Belohnung bezeichnet: 

 ursprünglich die Auszahlung eines Lohns, siehe Arbeitsentgelt
 eine Anerkennung, Abfindung oder Auszeichnung (Ehrung)
 in der Psychologie eine Verstärkung (Psychologie)
 Auslobung (z. B. Kopfgeld)

Siehe auch: